Первое правительство Павла Лазаренко — состав Кабинета Министров Украины под председательством Павла Лазаренко, действовавшего в мае — июле 1996 года.
 Второе правительство Павла Лазаренко — состав Кабинета Министров Украины под председательством Павла Лазаренко, действовавшего в июле 1996 года — июле 1997 года.